hrabstwo Walker (ang. Walker County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Walker (ang. Walker County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Walker (ang. Walker County) w USA, w stanie Teksas